Det brittiska drakbåtslandslaget består av Storbritanniens bästa drakbåtspaddlare.

Seniorlandslaget

Lista över medaljer Storbritannien har tagit vid drakbåtsmästerskap.

IDBF-VM

EDBF-EM

U24-landslaget

EDBF-EM

Se även 
Drakbåt
International Dragon Boat Federation
International Canoe Federation

Referenser

Noter 

Drakbåt
Drakbåt